

Geografia 
 Wavrin – comune francese nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Jean de Wavrin – militare e letterato francese
 Maestro di Wavrin – artista francese attivo nella regione di Lilla